El término Gormiti puede designar a:

 Gormiti, línea de juguetes de la empresa  italiana Giochi Preziosi.
 Gormiti, serie animada basada en dichos juguetes.
 Gormiti, videojuego basado en los juguetes y en la serie animada. Actualmente en desarrollo.